Вандали — багатозначний термін

 Вандали — східногерманське плем'я
 Вандали — руйнівники надбань культури

Примітки 

Багатозначні терміни